Nicoară este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Ioan (Nicoară) Potcoavă (Crețul) (?1578), domnitor al Moldovei
 Nicoară Potcoavă, roman istoric scris în 1951 de Mihail Sadoveanu
 Nicoară Creț, deputat român ales în județul Arad
 Nicoară Hâra (Hârovici), pârcălab al Hotinului (1541-1545)
 Nicoară Prăjescu, vel vistiernic al Principatului Moldovei, la începutul secolului al XVII-lea
 Dan Nicoară, pseudonimul scriitorului român Dan Constantinescu
 Diodor Nicoară, dirijor și politician român
 Marius Petre Nicoară, politician și om de afaceri român
 Adrian Nicoară, deputat român ales în județul Brașov
 Adrian Nicoară, fotbalist român de fotbal
 Marin Nicoară, chitaristul formației rock Alternosfera
 Viorel Nicoară, un fotbalist român

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania